

Resultados por concelho
Os resultados por concelhos no Distrito de Bragança foram os seguintes:

Alfândega da Fé

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Bragança

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Carrazeda de Ansiães

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Freixo de Espada à Cinta

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Macedo de Cavaleiros

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Miranda do Douro

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mirandela

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mogadouro

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Torre de Moncorvo

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Flor

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vimioso

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vinhais

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Braganca
Autarquicas 2013